Odabaşı ist der Familienname folgender Personen:

 Avni Odabaşı (* 1957), türkischer Karikaturist
 Ferhat Odabaşı (* 1983), türkischer Fußballtorhüter
 İsmail Haktan Odabaşı (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Mirza Odabaşı (* 1988), deutsch-türkischer Filmregisseur, Fotograf und Songwriter